Schots voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Schots voetbalelftal onder 18 (vrouwen)